Хельмут Лотти (; род. 22 октября 1969, Гент) — бельгийский певец.

Хельмут родился в католической музыкальной семье, старший из трёх братьев. Его отец Люк, который покинул семью в 1974 году, был классическим тенором. Его дедушка Барт (1914—1995) был с 1973 года художественным директором оперного театра в Женеве, где в 1974 Хельмут начал свою карьеру.

Дискография

Синглы 
 1989: Love Me / Kom Nu
 1989: Bij jou alleen / I'm Coming Home
 1990: Waroom ik / You May Stop
 1990: Het meisje van de buren / Verwen me
 1991: Vlaamse Nachten
 1991: Nog een nacht / Zwoele meid
 1992: Gek op haar (дуэт с Bart Kaëll)
 1992: Vergeef me / Jij
 1992: Nooit meer alleen / Mijn hele leven
 1994: You Don't Believe in Love No More / Don't You Believe
 1995: You And Me / I Won't Be Alone
 1995: I Should Have Known
 1995: I Love You Too / Heaven
 1995: Don't Cry Little Child / Be Mine
 1996: Caruso
 1997: You'll Win / In My Heart
 1997: Mamma / Maria, Marie
 1997: Shalom Alechem / My Love Will Never Die
 1998: You'll Be My Love
 1999: Shosholoza
 2000: Eso Beso / La Golondrina
 2001: All My Life – Näkemiin (дуэт с Arja Koriseva)
 2001: Cuando Calienta El Sol / You've Got A Friend
 2001: Quizàs, quizàs, quizàs / Mi corazon
 2002: My Happiness / Thank You
 2002: Suspicious Minds / The King's Medley
 2002: Such A Night / Thank You
 2003: Et Maintenant / What Now My Love (дуэт с Freddy Birset)
 2003: Mandy
 2003: I'm Sailing
 2004: Two Guitars / Ej Ukhnem
 2004: From Russia With Love / Stenka Rasin
 2004: Far East Of The Sun / Dorogoj Dlinnoju
 2006: Caterina / I Don't Know How To Love You
 2006: Strangers In The Night / I Don't Know How To Love You / Oaster Iets Scheelt
 2007: Alleen / Allein / On My Own
 2007: Brabançonne
 2008: Time To Swing
 2012: Voed mij op
 2013: Mijn hart & mijn lijf

Альбомы 
 1990: Vlaamse Nachten
 1992: Alles Wat Ik Voel
 1993: Memories
 1994: Just For You
 1995: Helmut Lotti Goes Classic
 1996: Helmut Lotti Goes Classic II
 1997: Helmut Lotti Goes Classic III
 1998: A Classical Christmas with Helmut Lotti
 1998: Helmut Lotti Goes Classic Final Edition
 1999: Out Of Africa
 2000: Latino Classics
 2001: Latino Love Songs
 2002: My Tribute To The King
 2003: Pop Classics in Symphony
 2005: From Russia With Love
 2006: The Crooners
 2008: Time To Swing
 2013: Mijn hart & mijn lijf
 2015: Faith, Love & Hope
 2016: The Comeback Album

Сборники 
 1998: Romantic
 1999: Romantic 2
 2000: …In Love With You
 2000: Love Songs
 2000: Vlaamse Hits
 2006: Meine geliebte Klassik
 2010: Das Beste

Примечания 

Музыка Бельгии
Деятели искусства Бельгии
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии Echo Pop
Наставники телешоу «The Voice»